23405 Nisyros – asteroide della fascia principale
 Nisyros – endonimo in lingua greca di Nisiro, isola del Mar Egeo
 Nisyros – vulcano della Grecia
 Nisyros – antica località dell'isola di Scarpanto